Чуба́тий — прикметник, що позначає наявність Чуба.

Прізвище 
Чуба́тий (жіноча форма Чуба́та) — прізвище, зокрема, й українське.

Зооніми 
 Баклан чубатий
 Пінгвін великий чубатий
 Собачка чубатий
 Чубатий жайворонок
 Чубатий товстодзьобий голуб
 Пінгвін чубатий
 Олень чубатий
 Їжатець чубатий
 Оселедцевий король чубатий

Див. також 
 Чубатій